Sarel Jacobus Louw, né le  à Odendaalsrus (Afrique du Sud), est un joueur de rugby à XV sud-africain qui évolue au poste de pilier (1,87 m pour 101 kg).

Il est le frère de Jaco Louw.

Carrière 
 jusqu'en 2004 : Griffons 
 2004-2006 : RC Toulon 
 2006-2007 : Racing Métro 92 
 2007-2014 : Griffons 
Il a participé avec le R.C.T. à 18 matchs du Top 14 2005-2006.

Palmarès 
 Champion de France de Pro D2 : 2005

Liens externes  
 Profil du joueur par lequipe.fr 	 
  	 

Joueur sud-africain de rugby à XV
Pilier (rugby à XV)
Naissance en avril 1978
Naissance dans l'État libre d'Orange
Joueur du RC Toulon
Joueur du Racing 92
Joueur des Griffons